Tōdō bezeichnet:

 Tōdō (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Tōdō ist der Familienname von:

 Tōdō Takatora (1556–1630), japanischer Feudalfürst